Aceasta este lista celor 177 de '''comune din departamentul Hautes-Alpes din Franța.

Hautes-Alpes